Сергей Семенович Варцан (род. 5 ноября 1950) — советский и российский звукорежиссер, лауреат российских и международных кинофестивалей. Лауреат национального телеконкурса «ТЭФИ-2004». Доцент кафедры звукорежиссуры Санкт-Петербургского Государственного Университета Кино и Телевидения.

Образование 
Ленинградский государственный институт киноинженеров, электротехнический факультет

Деятельность 
 1976—1979 гг. — звукоинженер киностудии «Ленфильм»;
 1979—2001 г. — звукорежиссёр студии «Лентелефильм»;
 2001—2008 гг. — гл.специалист видеостудии Всероссийского музея А. С. Пушкина;
 с 2008 г. — Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения

Фильмография 
  — «Без оркестров» (реж. М.Михеев)
  — «Твоих оград узор чугунный» (реж. И.Наумов)
  — «Ворота славы» (реж. Н.Горский)
  — «Живые струны» (реж. М.Михеев)
  — «Посвящение в любовь» (реж. Л.Цуцульковский)
  — «Инженерный Михайловский замок» (реж. К.Артюхов)
  — «Оркестр» (реж. А.Аристов)
  — «Взгляд» (реж. В.Виноградов)
  — «Встреча с Мурманском» (реж. О.Рябоконь)
  — «Групповой портрет с Кижами» (реж. В.Виноградов)
  — «Прогулка в ритмах стэпа» (реж. О.Рябоконь)
  — «Дайте миру шанс!» (реж. А.Аристов)
  — «Парус, ветер и мы» (реж. И.Наумов)
  — «Времена не выбирают» (реж. Л.Цуцульковский)
  — «Жить, думать, чувствовать, любить…» (реж. Е.Макаров)
  — «Голоса» (реж. Е.Макаров)
  — «Леонид Александрович Говоров» (реж. Л.Цуцульковский)
  — «Последний пылкий влюблённый» (реж. Е.Макаров, Г.Товстоногов)
  — «В ожидании Элизабет» (реж. Е.Макаров)
  — «Настанет свой черед» (реж. Л.Цуцульковский)
  — «Дрезден. Три страницы» (реж. Л.Цуцульковский)
  — «Течение» (реж. В.Иванец)
  — «Колыма» (реж. М.Михеев)
  — «Николай Акимов» (реж. Л.Цуцульковский)
  — «TERRA INCOGNITA» (реж. М.Михеев)
  — «Третий дубль» (реж. Л.Цуцульковский)
  — «Дмитрий Панин» (реж. Л.Цуцульковский)
  — "Чхая о «Сайгоне» (реж. В.Витухновский)
  — «Представление для. . .» (реж. Ю.Кияшко)
  — «CON DOLORE» (реж. Н.Якушева)
  — «Айвазовский» (реж. Л.Цуцульковский)
  — "Сильвестр Щедрин. «Вид Сорренто близ Неаполя» (реж. Л.Цуцульковский)
  — «Щелыково» (реж. Л.Цуцульковский)
  — «Пионерка Мэри Пикфорд» (реж. В.Левин)
  — «50 лет военной дипломатии»
  — «Потомки Пушкина» (реж. К.Артюхов)
  — «На Мойке близ Конюшенного моста» (реж. К.Артюхов)
  — «Время любить» (13 серий, реж. В.Бутурлин)
  — «Странная жизнь Аннибала» (реж. К.Артюхов)
  — «На брегу реки Фонтанки» (реж. К.Артюхов)
  — «Честь имею!» (4 серии, реж. В.Бутурлин)
  — «Пари» (реж. Б. Павлов-Сильванский)
  — «Двое из ларца» (реж. И.Мужжухин, А.Ламакин)
  — «Сибирский сказочник» (реж. К.Артюхов)
  — «Тени прошлого» (реж. А.Колбышев, А.Дуняев)
  — «Сайд-степ» (реж. М.Мигунова)
  — «Боец-2» (14 серий, реж. И.Криворучко)
  — «Станционный смотритель» (реж. А.Кривонос)
  — «Юнкера» (12 серий, реж. И. Черницкий)
  — «Предприниматель» (реж. В.Смирнов)
  — «Ты, твое пиво и то, как ты велик» (реж. Д.Скворцов)
  — «Летучий отряд» (реж. А. Ламакин)
  — «Принцесса Турандот» (реж. В.Карев)
  — «Лиговка» (12 серий, реж. А.Бутько, А.Молочник)
  — «Часы любви» (16 серий, реж. А.Ламакин, П.Мальков)
  — «Защита свидетелей» (12 серий, реж. В.Фурман, А.Лебедев)
  — «Подпоручикъ Ромашовъ» (реж. И.Черницкий)
  — «Бездна» (16 серий, реж. Д.Петрунь)
  — «Шутки ангела» (реж. Е.Аксенов)
  — «Хмуров» (16 серий, реж. С.Коротаев)
 2013 — «Одноклассницы» (реж. Г. Жихаревич)
 2022 — На высоте (реж. Е. Берсон)

Награды 
 1984 г. — Специальный приз жюри МКФ «Человек и море» («Без оркестров» хр.- док.);
 1992 г. — Главный приз жюри МКФ «Балтийский фильм» о.Борнхольм («Колыма» — хр.- док.); Приз жюри «Серебряный голубь» МКФ в Лейпциге;
 1996 г. — Медаль Жукова (за д/ф «50 лет военной дипломатии»);
 2002 г.— специальный приз жюри VIII российского кинофестиваля «Литература и кино», г.Гатчина («Странная жизнь Аннибала», хр.- док.);
 2004 г.— диплом победителя национального телеконкурса «ТЭФИ-2004» в номинации телевизионный художественный фильм («Честь имею!..»);
 2005 г. — спец. приз жюри «За верность ценностям русской культуры» российского кинофестиваля «Литература и кино», г.Гатчина («На брегу реки Фонтанки» — хр.- док.);
 2006 г. — приз жюри МКФ «Послание к человеку», г. Санкт-Петербург («Сибирский сказочник» — хр.- док.).
 2007 г. — Гран-при X Евразийского Телефорума (т/с «Юнкера»)

Библиография 
 «Чистовая запись звука при проведении синхронных съемок» (учебно-методическое пособие)

Ссылки